Пинал де Амолес има више значења:

 Општина Пинал де Амолес (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пинал де Амолес (Пинал де Амолес, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику